Бархатная — многозначное слово. 

 Бархатная (станция) — станция Дальневосточной железной дороги в городе Находке.
 Бархатная (улица) — улица в городе Находке.